Municipio de Clarence puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Clarence (condado de Barton, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Barton.
 Municipio de Clarence (condado de Calhoun, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Calhoun.